Serie A 2010 – torneo di canoa polo maschile
 Serie A 2010 – torneo di pallapugno